El velo pintado (The Painted Veil) puede referirse a:

 El velo pintado, novela de William Somerset Maugham publicada en 1925.
 El velo pintado, película de 1934 dirigida por Richard Boleslawski y protagonizada por Greta Garbo.
 El velo pintado, telenovela venezolana producida por Venevisión en 1961.
 El velo pintado, película de 2006 dirigida por John Curran y protagonizada por Naomi Watts, Edward Norton y Liev Schreiber.